Koninginnebrug (Rotterdam)
 Koninginnebrug (Sneek)
Zie ook:
 Lijst van bruggen in Den Haag, oorspronkelijke naam van [GW 76] Witte Brug